Nationalligaen (NL) er det højeste niveau i dansk amerikansk fodbold under DAFF. Nationalligaen har haft skiftende antal hold gennem årene. I 2020 består Nationalligaen af fem hold:

 Copenhagen Towers
 Søllerød Gold Diggers
 Triangle Razorbacks
 AaB 89ers
 Aarhus Tigers

Triangle Razorbacks indtager rollen som forsvarende Danske Mestre anno 2019.

Sæson 2006

Grundspillet

Slutspillet

Ligareform 2007 
I 2007 ændres den danske ligastruktur, så Nationalligaen udvides til 8 hold og deles op i to conferencer (ligesom AFC og NFC), den nationale og den danske, med fire hold i hver. Holdene spiller så ude og hjemme mod holdene i deres egen conference og en kamp mod holdene i den anden conference.

Sæson 2008

Grundspillet

Slutspillet

Sæson 2009

Grundspillet

Slutspillet

Eksterne henvisninger 
DAFF – Dansk Amerikansk Fodbold Forbund – officiel hjemmeside

Fodnoter 

Amerikansk fodbold i Danmark